Сидар-Хилл, Сидар-Хилс (, ) — англоязычный топоним.

Топоним 
США
  — нейборхуд в Нью-Хейвене, Коннектикут.
  — статистически обособленная местность в Миссури.
  — статистически обособленная местность в Орегоне.
  — город в Теннесси.
  — город в Техасе.
  — город в Юте.

Прочее 
  — несколько кладбищ в США.
  — несколько школ в США.

См. также 
 Сидар-Крик () — англоязычный гидроним и топоним.